Kopatz ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Kopatz (* 1975), österreichische Fußballerin
 Michael Kopatz (* 1971), deutscher Umweltwissenschaftler und Dozent